Села:
 Малинове — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Малинове — Луганська область, Станично-Луганський район

 Малинове — колишнє село у Кролевецькому районі Сумської областіСелище:
 Малинове — Донецька область, Волноваський район

'''Озеро
 Малинове — Алтайський край, Росія